Ре́йни Алина Родри́гес (; 1 июля 1993, Брайан, Техас) — американская актриса, наиболее известная по роли Триш де ла Росы в сериале «Остин и Элли».

Биография 
В 2005 году Рейни Родригес переехала из Техаса в Лос-Анджелес со своей мамой и братом, Рико Родригесом, чтобы начать актёрскую карьеру.

Родригес дебютировала на телевидении в 2006 году, снявшись в эпизоде сериала «Доктор Хафф». В 2011—2016 годах исполняла одну из главных ролей в сериале «Остин и Элли».

Фильмография

Примечания

Ссылки